

Sigle
 StarGate Command – Comando Stargate, struttura militare del film di fantascienza Stargate e della serie derivata Stargate SG-1
 Stern-Gouy-Chapman – modello di analisi dell'adsorbimento
 Société Générale de Cinématographie – società di produzione cinematografica francese
 Strada di grande comunicazione

Codici 
 SGC – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Surgut (Russia)
 SGC – codice ISO 3166-2:GB del South Gloucestershire (Regno Unito)